Inekbogan är en ort i Azerbajdzjan.   Den ligger i distriktet Gədəbəy Rayonu, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Inekbogan ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Inekbogan är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Gora Khachakaya,  meter över havet,  km söder om Inekbogan. Närmaste större samhälle är Kyadabek,  km öster om Inekbogan. 

Trakten runt Inekbogan består till största delen av jordbruksmark. Runt Inekbogan är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gədəbəy Rayonu